Стеван Максић (Београд, 1. април 1925 — Београд, октобар 1995) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Кирија  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || /
|-
| 1969. || Суфле ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || С ванглом у свет ТВ серија || /
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Халелуја ТВ филм || /
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Савамала   || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1995.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда